De Sint-Lambertuskerk in Gestel kan verwijzen naar verscheidene kerken.

 De Sint-Lambertuskerk in het Belgische Gestel, een deelgemeente van Berlaar in de provincie Antwerpen.
 De Sint-Lambertuskerk in de tot het Belgische Lummen behorende buurtschap Gestel
 De Sint-Lambertuskerk in het Nederlandse Gestel, een deelgemeente van Eindhoven in de provincie Noord-Brabant.